Б-11
 107-мм безоткатное орудие Б-11
 Б-11 — БМП.
 Б-11 (вертолёт) — опытный многоцелевой вертолёт конструкции И. П. Братухина (1948 г.)
 Б-11 — наименование подводной лодки Л-11 с 1949 года